Electroputere, fabbrica di locomotive e tram di Craiova
Electroputere Craiova, squadra di calcio di Craiova